Longley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William H. Longley
 Albert Edward Longley